«Союз трёх императоров» — совокупность соглашений между Россией, Германией и Австро-Венгрией, заключённых в 1873, 1881 и 1884 годах.

13 договор 
а во время визита царя и министра иностранных дел России А. М. Горчакова в Вену Александр II и Франц Иосиф I подписали в Шёнбруннском дворце (под Веной) соглашение. Оно могло быть расторгнуто только через 2 года после предупреждения одной из сторон. а к этому соглашению присоединилась и Германия, во главе с кайзером Вильгельмом I. Этим было положено начало «Союзу трёх императоров».

В 1878 году договор был сильно поколеблен во время русско-турецкой войны, когда на Берлинском конгрессе Бисмарк поддержал Австрию против России.

Второй договор 1881 и 1884 годы 
а в Берлине был подписан новый договор трёх императоров. Берлинским договором было подписано соглашение о взаимных гарантиях между Россией, Германией и Австро-Венгрией. Договор был заключён на 3 года и продлён а ещё на 3 года.

Значение договора было подорвано обострением в 1885—1886 годах австро-русских отношений из-за вопроса внешнеполитической ориентации Болгарии и сербско-болгарской войны. «Союз трёх императоров» окончательно распался, после чего в 1887 году был заключён русско-германский договор перестраховки.

См. также 
 Система союзов Бисмарка

Ссылки 
 Тексты договоров Союза трёх императоров
 Краткий исторический словарь
 Советская историческая энциклопедия

Международные договоры Австро-Венгрии
Международные договоры Германской империи
Международные договоры Российской империи
Международные договоры XIX века
Российско-германские отношения
Военно-политические блоки
Германская империя
Германия в XIX веке (1806—1918)
1873 год в политике
1881 год в политике
1884 год в политике
Договоры по алфавиту